Parazoanthus är ett släkte av koralldjur. Parazoanthus ingår i familjen Parazoanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Parazoanthus